Plus d'un saint ou bienheureux catholique est appelé apôtre de la Sainte Face

Gaétan Catanoso (1879-1963), prêtre et fondateur de congrégation 
Hildebrand Gregori (1894-1985), abbé bénédictin